Mala Kapela (dt. Kleine Kapelle) bezeichnet:

 Mala Kapela, einen Abschnitt des Gebirgszuges Kapela in Kroatien
 Mala-Kapela-Tunnel, einen Straßentunnel in Kroatien unter diesem Gebirge